ABM kan syfta på 

 ABM (arkivering) – beteckning för olika samarbeten mellan arkiv, bibliotek, museer 
 ABM-avtalet –  ett bilateralt internationellt avtal som ingicks den 26 maj 1972 i Moskva mellan USA och Sovjetunionen
 ABM – en luftvärnsrobot avsedd att skydda mot kärnvapenbärande interkontinentala robotar Anti-ballistic missile, se antiballistisk robot
 ABM –  en typ av beräkningsmodell, se Agentbaserad modell